Климкович — білоруське прізвище.

Відомі носії 
 Ксенофонт Климкович (1835–1881) — галицький письменник
 Максим Климкович (нар.1958) — білоруський письменник, драматург; внук Михайла Климковича
 Михайло Климкович (1899–1954) — білоруський поет, драматург, прозаїк, критик, автор гімну Білорусі «Мы, беларусы»
 Світлана Климкович (1935–2001) — білоруська письменниця

Білоруські прізвища